Dalston – miejscowość w hrabstwie Kumbrii (Anglia)
 Dalston – stacja kolejowa w mieście Dalston
 Dalston – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)